Pietreni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pietreni (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Pietreni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
Siehe auch
 Petreni